Лаверди́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Божи. Округ коммуны — Бурж.

Код INSEE коммуны — 18123.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 210 км к югу от Парижа, в 120 км юго-восточнее Орлеана, в 32 км к востоку от Буржа.

Через восточную часть коммуны протекает река .

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 52 человека.

Экономика 

В 2007 году среди 30 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 22 были экономически активными, 8 — неактивными (показатель активности — 73,3 %, в 1999 году было 77,8 %). Из 22 активных работали 19 человек (11 мужчин и 8 женщин), безработных было 3 (0 мужчин и 3 женщины). Среди 8 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 0 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер